Átváltozások (Metamorphoses), Publius Ovidius Naso műve
Átváltozások 1964-ben bemutatott magyar rövidfilm, rendezte: Kovásznai György